Ганс Вейнерт () — немецкий антрополог и директор Антропологического института Кильского университета, который действовал в духе нацистской расовой гигиены в период нацизма.

Семья и образование 
Ганс Вейнерт был сыном Германа Вейнерта, учителя средней школы, и его жены Марии Штейнкамп. Он учился в государственной гимназии Вильгельма в Брауншвейге и окончил среднюю школу в 1905 году. После этого он начал учебу в Лейпциге и Геттингене, где 2 июля 1909 года получил докторскую степень по теме роста и явлений тропического движения ризоидных таллезных печеночников. Во время учебы в университете он стал членом братства Брауншвейга в Геттингене в 1905 году.

Затем он начал карьеру преподавателя и 27 апреля 1910 года сдал экзамен на учителя средней школы по предметам физики, математики, зоологии и ботаники. Он работал учителем в Лейпциге, Эйслебене и Потсдаме (после Дегенера). В период с 1910 по октябрь 1911 года он проходил военную службу в качестве годичного добровольца в Торгау в 74-м полку полевой артиллерии и стал офицером запаса прусской армии. В 1912 году он женился на Гертруде, дочери лейпцигского бумажного фабриканта К. А. Боденштейна. От этого брака у него родились сын Хартмут (28 августа 1918 года) и дочь Хильдегард (7 мая 1920 года).

Военная служба и академическая карьера 
После начала Первой мировой войны в 1914 году, Вайнерт служил лейтенантом артиллерии, в том числе в Вердене. Позднее он командовал зенитной батареей. В 1917 году он возобновил школьную службу, однако после окончания войны решил выбрать академическую карьеру и переехал в Потсдам. С 1926 года он работал приват-доцентом антропологии в Берлинском университете и в Институте антропологии, наследственности человека и евгеники кайзера Вильгельма (KWI) в Берлине-Далеме. В 1927 году его приняли на должность приват-доцента антропологии. В рамках подготовки к получению докторской степени, при поддержке Ойгена Фишера и Теодора Моллисона, он начал изучать физиономию старшеклассников. С начала 1928 года он собирал коллекцию черепов в KWI. 23 декабря 1932 года он был назначен адъюнкт-профессором.

В 1929 году Вайнерт опубликовал статью о возможностях скрещивания обезьян и человека. В 1931 и 1932 годах он проводил исследования группы крови великих обезьян, в ходе которых выдвинул предложение об искусственном оплодотворении шимпанзе спермой "африканского тигра (ов), в лучшем случае, возможно, первобытного пигмея (ов)". В 1932 году он стал ординарным профессором и директором Института антропологии Кильского университета, что было экстраординарным достижением. Это произошло в 1935 году.

Деятельность при нацистском режиме 
В 1934 году Вейнерт стал членом нацистского союза учителей, но только в 1937 году стал членом нацистской партии. Примерно в то же время он представил свою генеалогию, которая восходит от Гиббона через орангутанга, гориллу и шимпанзе, до человека, отмечая их как вершины боковых ветвей. Это отличается от более старых представлений, в которых «негры» были считаны происходящими от гориллы, а «монголы» - от орангутанга. Вайнерт незначительно изменил свои предыдущие взгляды, но обобщил их в справочных материалах, которые обещали успех при новом правительстве. Особенно это относится к заявлениям, которые он сделал в качестве профессора в Киле, куда он был назначен только в 1934 году, и в своей докторской диссертации «Биологические основы расоведения и расовой гигиены». В апреле 1935 года ему было присвоено звание профессора в Киле, и он возглавил тамошний Институт антропологии, пообещав руководить им в нацистском духе. В 1935 году он опубликовал «Расы человечества», в которой заявлял:

«Таким образом, мы также находимся в начале новой эры в этой области; с принятием закона "О профилактике наследственно больных потомков", которого давно требует расовая гигиена [...], правительство объявило о своем намерении рассматривать человека биологически, как живое существо, и, соответственно, применять к людям биологические законы, признанные исследованиями, в том числе применить их».

В отношении так называемых "бастардов Рейнской области" (детей от отношений немецких женщин с чернокожими французскими солдатами-оккупантами во время французской оккупации Рейнской области после Первой мировой войны), Вайнерт высказал следующее мнение: 

"Наше государство имеет полное право остановить дальнейшее распространение этого яркого напоминания о печальном позорном времени [...] Нет никаких причин, чтобы продолжать разведение этого ублюдка, каким бы он ни был, было бы мыслимо или даже необходимо". 

В результате летом 1937 года при поддержке гестапо было стерилизовано около 400 детей с зарегистрированным "смешанным происхождением" без законных оснований при участии "Специальной комиссии".

В последующие годы до 1939 года, Вейнерт проводил различные раскопки в Италии и Франции, в поисках доказательств происхождения "первобытных людей" и "негров". Однако, когда он в своих публикациях в 1934 и 1935 годах заявил о происхождении от кроманьонской "расы" и неандертальской "расы", он столкнулся с неодобрением со стороны Генриха Гиммлера. 12 марта 1939 года антрополог СС Ассьен Бомерс написал письмо руководителю исследовательского общества Deutsches Ahnenerbe E. V. штурмбаннфюреру СС Вольфраму Сиверсу, в котором подтвердил ошибочность выводов Вейнерта и назвал их оскорбительными, как отметил Генрих Гиммлер. В нацистской идеологии кроманьонец был идеализирован как предок "нордической расы".

С научной точки зрения, в период с 1935 по 1945 годы, Вейнерт был известен не столько как директор Антропологического института в Киле, сколько как "эксперт по расовой биологии", утвержденный Имперским ведомством. Он подготовил, за завышенную плату, возможно, сотни экспертных заключений для евреев, заявивших о происхождении, отличном от указанного в законе, чтобы лучше защитить себя от нацистского расового преследования. В качестве "расово-биологического эксперта", Вайнерт был убежден, что немецкий народ представляет собой расовую смесь и, следовательно, расовые оценки были бесполезны с научной точки зрения. Как правило, матери утверждали, что зачали детей не от еврея, а от других, "арийских" мужчин. Значительная часть его рецензий была в духе заявителей, что контрастирует с другими оценщиками расы, которые, за некоторыми исключениями, установили еврейское происхождение в ущерб исследуемым лицам. Однако мотивы Вейнерта были скорее финансовыми и сексуальными, а не гуманитарными (см. ниже).

14 марта 1939 года Зиверс ответил Бомерсу, что работы Вейнерта больше не заслуживают положительных отзывов. 11 марта 1942 года Сиверс написал куратору «Наследия предков» Вальтеру Вюсту, что у Вейнерта были личные нарушения при приеме его дочери на работу в качестве его секретаря и при сопровождении его жены за границу. По его словам, будущие запросы на финансовую помощь будут отклонены. В середине 1944 года Кильский институт, возглавляемый Вейнертом, подвергся бомбардировке, и он также потерял свою квартиру. В ответ Вайнерт написал письмо гауляйтеру Ганновера от 30 июля 1944 года, где рекомендовал себя в качестве эксперта по "расово-биологическим исследованиям", но не получил положительного ответа.

В 1942 году юрист Ханс Георг Кальмейер, руководитель органа по рассмотрению дел о сомнительном происхождении в немецкой оккупационной администрации в Нидерландах, связался с Вейнертом, чтобы узнать, может ли он предоставить ему генетические биологические заключения по этим делам. Затем Вайнерт несколько раз ездил в Амстердам и подготовил множество экспертных заключений. Очевидцы и историки описали Вейнерта как зависимого от морфина и взяточника. Экспертная деятельность в Амстердаме была прибыльным бизнесом для профессора из Киля. Он взимал от 500 до 1000 рейхсмарок за экспертизу, что в пять-десять раз превышает ставки, обычно применяемые в Германии. Эти суммы были гонорарами, о которых Вайнерт договорился с Кальмейером. Сборы в Кильский университет, командировочные расходы на поездки из Киля в Амстердам и расходы на проживание были включены в эту «цену». Говорят, что Кальмейер, который целенаправленно помогал евреям, и Вайнерт «играли в мяч». Антрополог, по-видимому, неизменно давал оценку в пользу заявителей. В любом случае, в сохранившихся до наших дней архивах нет ни одного случая, когда Вайнерт не подтвердил бы «арийское» происхождение, о котором каждый из них заявлял. Голландские юристы, представлявшие интересы заявителей, также подтвердили, что им «не известно ни одного случая», когда Вайнерт счел бы «арийское» или «полуарийское» происхождение соответствующего «испытуемого» маловероятным.

Послевоенный период 
После войны, он продолжил преподавательскую деятельность в переименованном Институте изучения человеческой наследственности и евгеники в Киле, поскольку заявил, что никогда не испытывал антисемитских настроений. Он продолжал публиковать свои работы с прежней интенсивностью, в том числе и те, в которых выражал мнение о превосходстве "белой расы". Всего он опубликовал более 250 работ. Его попытки начать новую деятельность в Нидерландах или Геттингене потерпели неудачу, и он оставался активным в Киле до 1955 года.

Утверждения о том, что во время экзаменов он демонстрировал обнаженных женщин и измерял их половые органы сверх обычных мер, теперь стали широко известны и вызвали общественный протест. Несмотря на это, он смог отбиться от них благодаря помощи своего адвоката, который поставил под сомнение авторитет женщин. Вайнерт не отрицал этих инцидентов, но утверждал, что действовал из чисто научного интереса. Эти судебные процессы демонстрируют "практикуемое как должное сочетание сексуального насилия и взяточничества, которое составляло экспертную деятельность Вейнерта".

Примечания 

Члены НСДАП
Антропологи XX века
__ИНДЕКС__